Sasamoto ist der Familienname folgender Personen:

 Makoto Sasamoto (* 1977), japanischer Ringer
 Sasamoto Tsuneko (1914–2022), japanische Fotografin
 Yūichi Sasamoto (* 1963), japanischer Schriftsteller
 Yūko Sasamoto (* 1973), japanische Synchronsprecherin

en:Sasamoto